Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2013 war die 38. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 28. November bis 8. Dezember 2013 im Daugavpils Olympic Sports Center in Daugavpils und damit erstmals in Lettland statt.

Der Chinese Zhou Yuelong wurde durch einen 8:4-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Zhao Xintong Weltmeister und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Saisons 2014/15 und 2015/16. Mit 15 Jahren war er der jüngste Amateur-Weltmeister, als der er jedoch bereits ein Jahr später von Yan Bingtao abgelöst wurde. Darüber hinaus war er der erste Chinese, der die IBSF-WM gewinnen konnte.

Modus 
Die 117 teilnehmenden Spieler wurden in 18 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die drei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich direkt für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde. Die Gruppenvierten ermittelten in einer Play-off-Runde acht weitere Teilnehmer der Finalrunde.

Hauptrunde

Play-off der Gruppenvierten

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2013
Snookerveranstaltung 2013
Billardturnier in Lettland
Sportveranstaltung in Daugavpils